

События 
 От власти отрёкся майордом Карломан и ушёл в монастырь. Пипин стал единоличным правителем.
 Начало восстания Абу Муслима (ок. 727—755) в Мервском оазисе
 Окончательное разрушение города Петра Византийской империи в результате разрушительного землетрясения

Родились 
 Карл Великий (по другим данным, в 742 году)
 Аль-Вакиди,  один из известнейших исламских историков.

Скончались 
 Ариберт II (король ободритов).
 Кутлуг I Бильге Пэйло, каган уйгурского каганата.
 Святой Вигберт, англосаксонский бенедиктинский монах и миссионер.

См. также